Jacques Chirac, maintenant était la chanson de campagne de Jacques Chirac lors de l'élection présidentielle française de 1981. Elle a été écrite et composée par Pascal Stive et éditée par le label Macadam Transfert. Elle dure entre 3 minutes 36 et 3 minutes 39 selon les sources. Il en existe une version chantée et une version instrumentale.

Plusieurs années après, elle est souvent considérée comme kitsch et involontairement humoristique, et est souvent employée comme objet de dérision envers Jacques Chirac. On peut ainsi, par exemple, l'entendre plusieurs fois dans le film Dans la peau de Jacques Chirac (2006).

Liens externes 
  Jacques Chirac, Maintenant  sur Discogs.com
 Votez Jacques Chirac - Jacques Chirac, maintenant ! sur Bide et musique
 Musique sur YouTube 

Chanson française
Chanson de 1981
Jacques Chirac
Élection présidentielle française de 1981